DSJ peut désigner :
 Direction des services judiciaires, une des directions du ministère de la Justice français ;
 Deutsche Sportjugend (en français, Organisation sportive allemande pour la jeunesse), le plus grand organisme sportif indépendant d’Allemagne pour le bien-être de la jeunesse.